Samsung Galaxy S — многозначный термин.

 Samsung Galaxy S — серия смартфонов S из серии Samsung Galaxy на базе операционной системы Android от Samsung Electronics.
 Samsung Galaxy S — смартфон модели GT-i9000 из серии Samsung Galaxy S на базе операционной системы Android от Samsung Electronics.